Francja:
 Carrouge – miejscowość w gminie Les Villards-sur-Thônes

Szwajcaria:
 Carrouge – rzeka, dopływ Broye
 Carrouge – miejscowość w gminie Jorat-Mézières, w kantonie Vaud, w okręgu Lavaux-Oron

Zobacz też:
 Carouge
 Carrouges